František Mareš (językoznawca)
 František Mareš (lekarz)